Van Huysum o van Huijsum fu una famiglia di artisti olandesi.

Il primo membro della famiglia di cui si ha notizia è Caspar (nato nel 1648), pittore ed incisore a Leeuwarden, la cui unica opera sopravvissuta è l'incisione di un ritratto del prete, A.G.van Velsen. Suo fratello minore Justus dipingeva differenti soggetti: ritratti, marine, paesaggi, soggetti storici e battaglie.

Il pittore più famoso della famiglia è Jan van Huysum, figlio di Justus, uno dei più importanti esponenti della pittura floreale olandese del XVIII secolo. Anche tre dei suoi nove fratelli erano pittori: Justus, disegnatore e pittore di battaglie, Jacob, anch'egli pittore di fiori ed emulo di Jan e Michiel, pittore di paesaggi arcadici e nature morte con frutta e fiori ad acquerello.

Tra gli artisti della famiglia è annoverata anche una donna, Maria van Huysum, probabilmente figlia di Jan, di cui sono rimasti alcuni disegni, pittrice di soggetti storici.

Albero genealogico

Capostipite

Ramo di Jan van Huysum

Note

Collegamenti esterni
 

Pittori olandesi
Famiglie olandesi

en:Van Huysum